Als Bremen-Mitte wird bezeichnet:

 Stadtbezirk der Stadtgemeinde Bremen, siehe Liste der Verwaltungseinheiten in Bremen#Stadtbezirke
 Mitte (Bremen), Stadtteil im Bremer Stadtbezirk Mitte
 Klinikum Bremen-Mitte, Krankenhaus in der Sankt-Jürgen-Straße